Nansha steht für:

 Nansha (南沙区), Stadtbezirk der Stadt Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nansha (Sansha) (南沙区), Stadtbezirk der Stadt Sansha in der chinesischen Provinz Hainan
 Nansha (Straßenviertel) (南沙街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nansha (Yuanyang) (南沙镇), Großgemeinde im Autonomen Bezirk Honghe in der chinesischen Provinz Yunnan
 eine Inselgruppe im Südchinesischen Meer, siehe Nansha-Inseln